Místní název Červený kláštor může znamenat:

 Červený Kláštor — obec v Prešovském kraji na Slovensku
 Červený kláštor (klášter) — stejnojmenný kartuziánský klášter poblíž stejnojmenné obce ve slovenských Pieninách